Пулар:

 Пулар () — одно из названий языка фула (Гвинея, Африка);
 Пулар, Йоан (Yoann Poulard; род. 1976) — французский футболист;
 Пулар, Тома-Жюст (Thomas-Juste Poullard; 1754—1833) — французский прелат.